Cremerius ist der Name folgender Personen:
 Franz Adam Cremerius (1764–1832), von 1797 bis 1832 Bürgermeister von Worringen
 Johannes Cremerius (1918–2002), deutscher Psychiater und Psychoanalytiker in der Tradition Freuds
 Matthias Kremer (1465–1557), deutscher katholischer Theologe und Rektor der Universität Köln
 Peter Cremerius (1893–1959), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Cremer